Francisco das Chagas Rodrigues de Brito (* 1965 Maranhão) je brazilský sériový vrah, bývalý mechanik, který je zodpovědný za smrt nejméně 30 dětí ve státech Maranhão a Pará, a to zejména při obtěžování jeho obětí – jeho případ získal mezinárodní pozornost jako "případ emaskularizovaných dětí ze státu Maranhão. V hlavním městě Sao Luis byl případ objasněn v roce 2004 vraždou malého Jonahtana dos Santose, který předtím zmizel a řekl, že se setká s mechanikem. Podezřelý byl zatčen za podezření, že zabil Jonahtana a dalších 16 chlapců, vedoucí vyšetřovatelů k vraždám z roku 1997, také v obcích Paço do Lumiar a São José de Ribamar. Dvě kostry byly také nalezeny na pozemku domu, ve kterém žil. Nedostatečné objasnění těchto vražd, které se v průběhu let neopatrně léčí, vedlo k tomu, že Brazílie byla odsouzena organizacemi na americkém soudu pro lidská práva (OAS). De Brito vraždil také ve státě Pará, a byl podezřelým celkem z 42 vražd dětí zabito a emaskularizováno. Ve svých zločinech vrah, který vykazoval psychopatické vlastnosti (snažil se ospravedlnit, postrádal lítost a lhal), sexuálně zneužíval své oběti a po jejich zabití je zohavil tím, že jim odřízl uši, prsty a pak je znásilnil.

Brazilští sérioví vrazi
Vrazi dětí
Narození v roce 1965
Žijící lidé
Muži